

Состав сборной Израиля за все годы выступления на ЧМ

1992 - 2000 
 В таблице указаны имена игроков игравших за сборную до 2000 года
 КЧМ - Квалификационный турнир чемпионата мира

2001 - 2010 
 В таблице указаны имена игроков игравших за сборную до 2010 года

2011 - 2015

2016 - 2020

Состав сборной Израиля на ЧМ 2018 года 

Сборная Израиля заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 лет
 Рост: 180 см
 Вес: 76 кг

По данным: IIHF.com

Состав сборной Израиля на ЧМ 2017 года 

Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.

Средние показатели команды:
 Возраст: 23 лет
 Рост: 179 см
 Вес: 79 кг

По данным: IIHF.com

Состав сборной Израиля на ЧМ 2016 года 

Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 лет
 Рост: 179 см
 Вес: 78 кг

По данным: IIHF.com

Ссылки 
 Состав сборной на следующих сайтах: 

 

Сборная Израиля по хоккею с шайбой